Le tournoi de tennis de Halle 2010 est le début de la très courte saison sur gazon. Il met aux prises, du 5 au 13 juin, notamment Roger Federer, Nikolay Davydenko ou encore Mikhail Youzhny.

Dotation

Faits marquants 
 Mikhail Youzhny, Juan Carlos Ferrero et Márcos Baghdatís, têtes de série numéros 3, 4 et 7, sont éliminés dès le .
 Radek Štěpánek déclare forfait dès le , il est remplacé par le belge Ruben Bemelmans ().

Une brillante réussite des Allemands 
Sur les 31 matchs de ce tournoi, 14 ont été gagnés pas des Allemands (soit 45,1 % des matchs).
 Ils étaient 8 Allemands au  (soit un taux de présence de 25 %) :
 7 en 1/8 de finale (87,5 % de réussite et une présence de 43,7 %) ;
 5 en quart (71,4 % de réussite et une présence de 62,5 %) ;
 2 en demie (40 % de réussite et une présence de 50 %) ;
 aucun en finale.

10 matchs de ce tournoi ont été remportés par des joueurs moins bien classés à l'ATP que leur adversaire.
 7 de ces performances ont été réalisées par des Allemands :
 Dominik Meffert battant Juan Carlos Ferrero au  ;
 Philipp Petzschner battant Márcos Baghdatís au  ;
 Philipp Petzschner battant Viktor Troicki en 1/8 de finale ;
 Andreas Beck battant Serhiy Stakhovsky au  ;
 Nicolas Kiefer battant Mikhail Youzhny au  ;
 Mischa Zverev battant Florent Serra au  ;
 Mischa Zverev battant Jürgen Melzer en 1/8 de finale.
 Les 3 autres étant :
 Marco Chiudinelli battant Olivier Rochus au  ;
 Lukáš Lacko battant Jérémy Chardy au  ;
 Lleyton Hewitt battant Roger Federer en finale.

Les 3 wild cards ont aussi été très performants :
 Nicolas Kiefer allant jusqu'en 1/8 de finale ;
 Andreas Beck et Mischa Zverev atteignant les quarts de finale.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2010
Sport en Allemagne en 2010
Halle
Tennis en juin 2010